Пикчер Рокс има више значења:
 Пикчер Рокс (Аризона)
 Пикчер Рокс (Пенсилванија)